Herr der Ringe  – Il Signore degli Anelli
 High dynamic range – tecnologia che utilizza un più alto intervallo dinamico
 High dynamic range imaging – tecnica utilizzata in computer grafica e in fotografia
 High-dynamic-range video  – tecnologia sviluppata per video in formato 4K Ultra HD
 Hot-Dry-Rock – sistema di produzione di energia geotermica
 Human Development Report – pubblicazione annuale delle Nazioni Unite